Seltz, commune française située dans le département du Bas-Rhin et la région Grand Est
 Seltz, localité de la commune de Tandel au Luxembourg
 Seltz, nom yiddish du shtetl de Sialiec dans l'actuel raïon de Biaroza et la voblast de Brest en Biélorussie.
 Canton de Seltz, division administrative française située dans le département du Bas-Rhin et la région Grand Est
 Eberbach-Seltz, commune française située dans le département du Bas-Rhin et la région Grand Est
 Thomas Seltz, journaliste et homme politique français (1872 - 1959)
 Eau de Seltz, eau gazeuse chargée d'acide carbonique sous forte pression

Homonymie de toponyme